Finlands fotbollslandslag kan avse
Finlands herrlandslag i fotboll
Finlands U21-herrlandslag i fotboll
Finlands damlandslag i fotboll